Wagga Wagga [] (austr. meist nur Wagga) ist eine Stadt in New South Wales am Murrumbidgee River.

Mit knapp 50.000 Einwohnern ist Wagga Wagga die größte Stadt im Inneren von New South Wales, die fünftgrößte Stadt im Inneren von Australien und der Hauptort der Riverina.

Nachdem Charles Sturt 1829 als erster Weißer in diese Gegend gekommen war, wurde sie ab den 1830er Jahren besiedelt. Der Name Wagga Wagga kommt aus der Sprache der Wiradjuri-Aborigines und bedeutet „viele Krähen“.

Wagga Wagga ist Zentrum und Verwaltungssitz des lokalen Verwaltungsgebiets Wagga Wagga City und Sitz der Fluggesellschaft Regional Express Airlines. Die Stadt ist auch der Standort zweier Militärbasen der australischen Streitkräfte. Alle Rekruten der Australian Army unternehmen hier ihre Grundausbildung.

Geographie 
Die Stadt liegt 475 km südwestlich von Sydney, 240 km westlich von Canberra und 440 km nordöstlich von Melbourne an der Kreuzung des Sturt Highway (West–Ost) mit dem Olympic Highway (Nord–Süd).

Sie liegt ebenso auf dem halben Weg der Bahnverbindung von Sydney nach Melbourne. Außerdem zweigt hier eine Nebenstrecke nach Tumbarumba ab.

Klima

Partnerstädte 
  – Leavenworth, Kansas, USA
  – Nördlingen, Bayern, Deutschland
  – Kunming, Provinz Yunnan, China

Bilder

Söhne und Töchter 
 Carl Limberger (* 1964), Tennisspieler
 Michael Robert Kennedy (* 1968), römisch-katholischer Bischof von Maitland-Newcastle
 Jacob Templar (* 1992), American-Football-Spieler
 Cameron Scott (* 1998), Radsportler

Weblinks 

 Website des Stadtrates von Wagga Wagga (englisch)

Einzelnachweise 

 
Ort in New South Wales